Punktierung bezeichnet:
eine Vokalisierungsmethode einer Konsonantenschrift
in der Medizin die Lumbalpunktion
ein rhythmisches Stilmittel in der Musik, siehe Punktierung (Musik)
eine Methode der Nachrichtentechnik zur Modifikation von Coderaten von Faltungscodes, siehe Faltungscode#Punktierung
Oberflächenbeschaffenheit des Exoskeletts bei Insekten
eine Technik, um bei Zeichnungen und ähnlichem eine Fläche hervorzuheben oder gegen andere Flächen abzugrenzen

Siehe auch:
 Punktion, Begriff aus der Medizin
 Punktiert